Koninkrijk Zweden (970-1397), het middeleeuwse koninkrijk
 Koninkrijk Zweden (1523-1814)], het nieuwetijdse koninkrijk
 Zweden (sinds 1905), het hedendaagse koninkrijk

Zie ook 
 Unie tussen Zweden en Noorwegen
 Unie van Kalmar